na ficção
Enxame (Marvel Comics)
The Swarm (1978), filme de Irwin Allen, traduzido no Brasil como O Enxame
O Enxame, ciclo de livros da série Perry Rhodan

na zoologia
Enxame (entomologia), grupo de insectos

na geografia
Enxames, freguesia portuguesa no concelho do Fundão

Desambiguações de biologia
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de artes